Ez a szócikk tartalmazza a 2013-as US Open férfi páros mérkőzéseit.

A címvédő az első kiemelt Bob Bryan–Mike Bryan-kettős volt, ők azonban ezúttal az elődöntőben vereséget szenvedtek a negyedik kiemelt Lijendar Pedzs–Radek Štěpánek-párostól. Az indiai-cseh duó a tornát is megnyerte, miután a fináléban 6–1, 6–3-ra legyőzték a második kiemelt Alexander Peya–Bruno Soares-kettőst.

Kiemeltek
  Bob Bryan /  Mike Bryan (elődöntő)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (döntő)
  Marcel Granollers /  Marc López (harmadik kör)
  '''Lijendar Pedzs /  Radek Štěpánek (győztesek)
  Iszámul-Hak Kuraisi /  Jean-Julien Rojer (negyeddöntő)
  Róhan Bópanna /  Édouard Roger-Vasselin (harmadik kör)
  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (második kör)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (első kör)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (első kör)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (elődöntő)
  Santiago González /  Scott Lipsky (első kör)
  Colin Fleming /  Jonathan Marray (negyeddöntő)
  Makszim Mirni /  Horia Tecău (első kör)
  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (harmadik kör)
  František Čermák /  Filip Polášek (első kör)
  Treat Huey /  Dominic Inglot ''(negyeddöntő)

Főtábla

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Források 
 Eredmények

F2